Сіран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Сіран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь
 Сіран () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара